Суперкубок Кандиду де Оливейра 1995 года () — 17-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1994/95 «Порту» и обладатель Кубка Португалии 1994/95 лиссабонский «Спортинг» . Для выявления победителя понадобилась третья дополнительная встреча противников, состоявшаяся 30 апреля 1996 года в Париже, на стадионе Парк де Пренс.

Первый матч

Ответный матч

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1995 на сайте zerozero.pt

1995
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 1995 году
Август 1995 года
События 6 августа
Спортивные соревнования в Лиссабоне
События 23 августа
Спортивные соревнования в Порту
Апрель 1996 года
События 30 апреля
Спортивные соревнования в Париже
Спорт в Португалии в 1996 году
Спорт во Франции в 1996 году